Sant Serni o Sant Sadurní de Tolosa (primera meitat del ), primer bisbe de Tolosa i màrtir

 Sant Serni (antic municipi), antic municipi del Pallars Jussà.
 Sant Serni (Gavet de la Conca), poble integrat al municipi de Gavet de la Conca.
 Sant Serni (Torà), entitat de població del municipi de Torà.
 La Bastida de Sant Sernin, municipi occità de Tolosa, França
 Sant Sernin (en francès Saint-Sernin), municipi francès situat al departament de l'Aude.
 Sant Sarnin (Ardecha) (en francès Saint-Sernin), municipi francès situat al departament de l'Ardecha.
 Sant Sernin (Òlt i Garona) (en francès Saint-Sernin), municipi francès situat al departament d'Òlt i Garona.
 Saint-Sernin-du-Bois, municipi francès situat al departament de Saona i Loira.

 Sant Serni d'Àrreu, antiga església romànica del poble d'Àrreu.
 Sant Serni de Buseu, església parroquial romànica del poble de Buseu.
 Sant Serni de Cabó, església romànica de Cabó.
 Sant Serni de Canillo, església parroquial a la parròquia de Canillo, Andorra.
 Sant Serni de Cerbi, església parroquial romànica del poble de Cerbi,
 Sant Serni de Clariana, església parroquial de Clariana de Cardener.
 Sant Serni de Coborriu, església romànica de la població de Coborriu de Bellver.
 Sant Serni del Grau, ermita romànica de Guixers.
 Sant Serni de Gurp, església romànica de Tremp.
 Sant Serni de la Llena, església romànica de Lladurs.
 Sant Serni de Llorts, església ubicada al nucli de població de Llorts, Principat d'Andorra.
 Sant Serni de Meranges, església parroquial romànica del municipi de Meranges.
 Sant Serni de Montesquiu, església romànica del municipi d'Isona i Conca Dellà.
 Sant Serni de Nagol, església romànica de la parròquia de Sant Julià de Lòria.
 Sant Serni de Norís, església parroquial d'Alins.
 Sant Serni de la Pedra, església parroquial de la Pedra, al municipi de la Coma i la Pedra.
 Sant Serni de Suterranya, església gòtica de Tremp.
 Sant Serni de Tavèrnoles, monestir romànic de les Valls de Valira.
 Sant Serni de Terrers, església del municipi de Capolat.
 Basílica de Sant Serni de Tolosa, església romànica de Tolosa.

 Tossal de Sant Serni, muntanya del Pont de Suert a la comarca de l'Alta Ribagorça.